O Varzim ganhou a zona norte e o Portimonense ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Sul 

Futebol de 1975 em Portugal
Futebol de 1976 em Portugal